Hulk kan avse:

  Hulk – en seriefigur från Marvel Comics, se Hulken
 Hulk (serietidning) – flera svenska serietidningar om superhjälten Hulken
 Hulk (film, 2003) – en film från 2003 av Ang Lee baserad på seriefiguren Hulken
 Hulken (TV-serie) – en TV-serie och flera TV-filmer löst baserad på seriefiguren Hulk med Bill Bixby och Lou Ferrigno i huvudrollerna
 Hulk Hogan (1953–), en amerikansk fribrottare Wrestlare
 Hulk (1986–), en brasiliansk fotbollsspelare , se Givanildo Vieira de Souza